Pas de l'Ase (Ascó), collada dels municipis d'Ascó i Garcia (Ribera d'Ebre)
 Pas de l'Ase (Benifallet), collada dels municipis de Benifallet (Baix Ebre) i Rasquera (Ribera d'Ebre)
 Pas de l'Ase (PEIN), zona que forma part del Pla d'Espais d'Interès Natural